Bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in der US-amerikanischen Metropole Atlanta wurden zum ersten Mal Turniere im Beachvolleyball für Frauen und Männer ausgetragen.

Modus 
Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wurden die Olympiasieger im Doppel-Ko-System ermittelt.

Bei den Männern traten 24 Teams an, weshalb einige Teilnehmer in der ersten Runde ein Freilos hatten. In drei weiteren Runden wurden die verbliebenen sechzehn Teams auf zwei reduziert, die sich über die Gewinner-Seite für das Halbfinale qualifizierten. Die Verlierer der ersten beiden Runden trafen zu Beginn der Verlierer-Runde aufeinander. Im dritten Durchgang kamen die Verlierer der dritten Runde hinzu. Zwei Runden später trafen die verbliebenen beiden Duos auf die Verlierer der vierten Gewinner-Runde und ermittelten die restlichen Halbfinalteilnehmer.

Bei den Frauen traten 18 Teams an. Vier von ihnen spielten eine Vorausscheidung, aus der sich zwei Teams für die erste Runde qualifizierten. Ansonsten verlief das Turnier so wie bei den Männern.

Spielplan Männer 
Deutschland wurde durch das Duo Ahmann/Hager vertreten. Nach zwei Siegen verloren sie in der dritten Runde. In der Verlierer-Runde scheiterten sie dann an Child/Heese aus Kanada. Die späteren Bronzemedaillen-Gewinner qualifizierten sich gemeinsam mit den Portugiesen für das Halbfinale. Auf der Gewinner-Seite qualifizierten sich die beiden US-Teams Kiraly/Steffes und Dodd/Whitmarsh, die anschließend das Finale bestritten. Charles Kiraly schaffte nach zwei Goldmedaillen im Hallen-Volleyball auch den Olympiasieg im Sand.

Gewinner-Seite

Verlierer-Seite

Finalrunde

Spielplan Frauen 
Das deutsche Duo Bühler/Müsch gewann das Auftaktspiel gegen die Japanerinnen Nakano/Ishizaku und verlor dann gegen das US-Team McPeak/Reno. In der Verlierer-Runde waren die deutschen Frauen erst gegen Berntsen/Hestad aus Norwegen erfolgreich und schieden anschließend gegen das zweite japanische Duo Fujita/Takahashi aus. Auf der Gewinner-Seite erreichten Sandra Pires/Jackie Silva aus Brasilien und Cook/Pottharst aus Australien das Halbfinale. Über die Verlierer-Seite qualifizierten sich die US-Amerikanerinnen Fontana/Hanley und das zweite brasilianische Duo Mônica Rodrigues/Adriana Samuel. Im Finale besiegten Jackie und Sandra Pires ihre Landsleute.

Vorausscheidung

Gewinner-Seite

Verlierer-Seite

Finalrunde

Medaillen

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse bei der FIVB (englisch, PDF; 138 kB)

Beachvolleyball
1996/Beachvolleyball
Volleyballveranstaltung 1996
Beachvolleyballwettbewerb in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Atlanta